Ла Сијенегиља има више значења:

 Ла Сијенегиља (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Сијенегиља (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сијенегиља (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сијенегиља (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сијенегиља (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегиља, Ел Позо (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегиља (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегиља (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегиља (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенегиља (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенегиља (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сијенегиља, Пуерто ел Баро (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сијенегиља (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сијенегиља (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенегиља (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенегиља (Сан Хуан Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенегиља (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенегиља (Сантијаго Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенегиља (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенегиља (Санто Доминго Јанхуитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенегиља (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сијенегиља (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сијенегиља (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сијенегиља (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијенегиља (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијенегиља (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Сијенегиља (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику